Jana Doležalová je jméno a příjmení, které má více nositelek:

 Jana Doležalová-Zoubková (* 1948) – česká basketbalistka
 Jana Doležalová-Franková (* 1967) - herečka, dramaturgyně a učitelka dramatické výchovy
 Jana Doležalová (bikerka) – česká bikerka

Související články 
 Jana Doleželová (* 1981) – česká modelka a lékárnice

Rozcestníky - jméno